Leitenberg steht für:

 Leitenberg (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leitenberg (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Leitenberg (Abenberger Wald) (469 m), Berg im Abenberger Wald, Landkreis Roth, Bayern
 Leitenberg (Fränkische Alb) (616 m), Berg im Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 KZ-Friedhof Dachau-Leitenberg
 Leitenberger
 Leiterberg
 Leitsberg
 Leutenberg (Begriffsklärung)